Kosovo pole () či Kosovo Pole () může znamenat:

 Kosovo pole – krasové polje na území Kosova
 bitva na Kosově poli – bitva Srbů a Bosňáků proti Osmanům z roku 1389
 Kosovo Polje (albánsky Fushë Kosovë) – město v tomto regionu
 Kosovo Polje (nádraží) – nádraží ve městě Kosovo Polje
 Kosovo Polje (Bosna a Hercegovina) – ves v Bosně a Hercegovině
 Kosovo Polje (Chorvatsko) – menší polje v Chorvatsku